Неми:

 Неми — коммуна в Италии.
 Неми — озеро в Италии.
 Неми — популярный норвежский комикс.